Büchelbach ist der Name folgender Orte:

 Büchelbach (Biebergemünd), Ortsteil von Biebergemünd im Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Büchelbach (Bühlertal), Ortsteil von Bühlertal im Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Büchelbach (Sasbachwalden), Ortsteil von Sasbachwalden im Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Büchelbach ist der Name folgender Flüsse:
 Büchelbach (Bieber), rechter Zufluss der Bieber im Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Büchelbach (Fischbach), linker Zufluss des Fischbachs (zur Blinden Rot) bei Fischbach, Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Büchelbach (Großer Regen), rechter Zufluss des Großen Regens bei Bayerisch Eisenstein, Landkreis Regen, Bayern
 Büchelbach (Hirschbach), rechter Zufluss des Hirschbachs (zum hier noch Bühlot genannten Sandbach) bei Butschenberg, Gemeinde Bühlertal, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Büchelbach (Kahl), linker Zufluss der Kahl im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Büchelbach (Mittlere Ebrach), rechter Zufluss der Mittleren Ebrach bei Mönchsambach, Markt Burgebrach, Landkreis Bamberg, Bayern
 Büchelbach (Neubrunn), rechter Zufluss der Neubrunn im Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Büchelbach (Sasbach), linker Zufluss des Sasbachs (zur dort Rheinseitengraben genannten Acher bei Söllingen) bei Sandweg, Gemeinde Sasbachwalden, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Büchelbach (Siegelsbach), linker Zufluss des Siegelsbachs (zum  Trauzenbach) nach Siegelsberg, Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Bichelbach